Hee steht für:
 Hee (Dänemark), Ortschaft in der Ringkøbing-Skjern Kommune, Dänemark
 Hee (Terschelling), Ortschaft auf der niederländischen Insel Terschelling

Hee ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Hee (1924–2009), deutscher Autor, Komponist und Textdichter
 Kees van Hee (* 1946), niederländischer Informatiker
 Ong Beng Hee (* 1980), malaysischer Squashspieler
 Søren Hee (1706–1756), dänischer Mediziner
 Terry Hee (* 1995), singapurischer Badmintonspieler